Шіно Абураме ( Абураме Шіно) — герой манґа- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото, хлопець із команди № 8, що складається з нього, Кіби Інузуки та кунойічі Гінати Г'юґа. Сенсеєм (вчителем) є кунойічі Куренай Югі.

«Абураме» означає «олійна жінка», це слово подібне до «абурамуші» (), що означає «тарган». Шіно- слово, дуже подібне за написанням до «шінобі», обидва пишуться за допомогою однакового ієрогліфа кандзі.

Шіно — найтаємничіший і найпотайливіший герой серіалу. Як член клану Абураме, він здатен контролювати жуків. Звідси його неймовірне захоплення ними. Більшість оточення вважає Шіно дивним, однак всі визнають силу й оригінальність його технік. Згодом Шіно досягає рівня Чунін, стаючи лідером своєї команди.

Характер 
Шино- мовчазний і дуже таємничий, він рідко спілкується навіть із членами власної команди. Однак він піклується за них, хоча рідко це показує. Шіно — впевнений і рішучий, однак замкнений і холодний. Він може здатися нечуттєвим , і завжди говорить все прямо. Це часто відштовхує людей, оскільки його мовчазність дратує оточуючих, тому вони сприймають його як «дивного» і «страшного». Честь ніндзя надзвичайно важлива для Шіно, але він ніколи не дозволяє емоціям взяти верх, завчасно думаючи наперед і розробляючи продумані стратегії.

Найбільшим захопленням Шіно є жуки, яким він присвятив більшу частину свого часу. Тому він постійно спостерігає за ними, навіть придумує техніки на основі жуків. Свою симпатію до них він проявляє навіть перед оточуючими; жуки, натомість, не є звичайними, і допомагають Шіно під час місій.

Відносини між персонажами 
Хоча Шіно дуже рідко показує, що турбується за когось, однак за роки, проведені разом, він надзвичайно зблизився із членами своєї команди. Найкращим другом Шіно є Кіба Інузука. Спочатку Кіба вважав Шіно набридливим занудою. Це сталося через те, що мовчазність і крутизна Шіно дратували Кібу, і хлопець думав, що Шіно, таким чином, просо намагається стати лідером команди. Однак згодом, під час місій, хлопці зблизилися. Хоча Кіба інколи й закидає Шіно його дивакуватість, вони є найкращими друзями і готові прийти на допомогу один одному.

До Хінати Г'юґа Шіно спочатку відносився холодно, мотивуючи це тим, що дівчина ніколи не брала достатньої участі під час місій. Однак згодом він допомагає Гінаті, тренує дівчину, навчаючи її технік. Також він допомагає Гінаті стати впевненішою в собі і перебороти всі комплекси.

Шіно поважає свого сенсея- Югі Куренай. Згодом він заміняє її на місці лідера команди через вагітність Куренай. Людиною, яку Шіно найбільше поважає і цінує , є його батько, Шібі Абураме.

Перша частина

Дитинство 
Шіно народився у клані Абураме, тому в нього, як і в кожного члена клану, були вселені особливі комахи, які харчуються його чакрою, а взамін допомагають йому у битвах. Ця сила є надзвичайною перевагою Шіно. Однак через ці дивні джутсу його клан почали вважати « дивакуватими господарями комах». Так само всі вважали Шіно дивним і рідко з ним спілкувалися.

Команда № 8 
Шіно був направлений у команду № 8 яка складалася з нього, Кіби Інузука та Хінати Х'юґа. Спершу Хіната взагалі не брала ніякої участі в місіях, лякаючись усього. Тому Шіно і Кібі доводилося покладатися на себе. Хоча стосунки між хлопцями спершу також були прохолодними. Однак згодом став проявлятися командний дух, всі стали друзями і почали піклуватися одне за одного.

Шіно разом зі своєю командою бере участь у Екзамені для підвищення у званні до рівня Чунін. Показано, як ідеально підходять техніки кожного члена команди до джутсу напарника. Без проблем пройшовши ІІ тур(розробивши план і навіть ознайомившись із джутсу майбутніх супротивників), команда переходить на наступний рівень, очікуючи на відбіркові поєдинки. Шіно доводиться зустрітися у бою із Заку Абуме, шінобі Селища Звуку. Однак Шіно з легкістю перемагає, розробивши план і декілька пасток для супротивника. Він — єдиний член команди № 8, хто пройшов у ІІІ тур.

У ІІІ турі Шіно повинен зустрітися із Канкуро, ніндзя Селища Піску. Однак Канкуро відмовляється від бою(оскільки знає про таємну змову Селищ Піску і Звуку проти Коноги). Однак Шіно не може допустити відмови від поєдинку. Коли Селища Звуку і Піску атакують Коногу, Шіно починає переслідувати Канкуро, який повертається у Селище Піску разом із Ґаарою та Темарі. Шіно наздоганяє Канкуро і починає з ним бій. Таким чином, він допомагає Саске швидше наздогнати Ґаару, розчищаючи його шлях від супротивників.

Саске покидає Коногу 
Коли Саске покинув Коногу, Шіно не брав участі в операції по його поверненню, оскільки був на місії зі своїм батьком. Згодом Шіно з'являється у філерах аніме- він, разом зі своєю командою і Наруто, займається пошуками жука бікочу, який мав би знайти Саске. Однак,через дурість Наруто, навіть знайдений бікочу не може відшукати Саске. Під час місії у пошуках бікочу Шіно демонструє себе справжнім лідером команди, віддаючи накази і не раз рятуючи членів команди.

Друга частина

Нова зустріч 

У ІІ частині ми зустрічаємо подорослішалого Шіно, тепер він досягнув рівня Чунін. Шіно стає лідером команди, заміняючи вагітну Югі Куренай. Згодом він приєднується до команди по поверненню Саске, де діє під керівництвом Какаші. У найновіших главах манґи очікується бій Шіно з Тобі, членом організації «Акацукі».

Також помітна зміна у зовнішньому вигляді Шіно. Замість колишньої вітрівки він одягає накидку з відлогою і надзвичайно високим коміром, яка прикриває його обличчя. Так само як і раніше, Шіно носить темні окуляри. Тому обличчя Шіно ніхто не бачив, а Наруто, зустрівши його знову через пройдені роки, просто не впізнав Абураме.

Техніки 
Шіно володіє рідкісною силою клану Абураме, основану на контролі жуками. Під час битви він покладається на розвідку, використовуючи своїх комах та аналітичні можливості , щоби передбачити можливі ходи супротивника. Тому Шіно впевнений у власних можливостях і завжди каже противнику, що переможе.

Основною технікою Шіно є його контроль жуків. Відволікаючи противника, в той же час Шіно закликає комах зі свого тіла, якими атакує супротивника. Шіно придумав різні техніки на основі жуків, як-от: створення клона із жуків чи використання жуків у захисті.

Джерела 
 Біографія Шіно Абураме

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи